Ivan Bounine (1870-1953), écrivain russe, récipiendaire du prix Nobel de littérature en 1933 ;
 Jean Bounine-Cabalé (1923-2007), écrivain, homme d'affaires et ingénieur français ;
 Revol Bounine (1924-1976), compositeur soviétique ;
 Stanislav Bounine (1966-), pianiste russe.
 , astéroïde nommé d'après Ivan Bounine.

Patronyme russe